

Чарноти — село в гміні Папротня Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Чарноти — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства